Toft (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Toft (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Toft Monks, een plaats in het Engelse graafschap Norfolk

Personen 
 Albert Toft (1862-1949), Brits beeldhouwer
 Mary Toft (ca. 1701-1763), Brits historisch figuur
 Rob Toft (1949), Nederlands hockeyspeler
 Sandra Toft (1989), Deens handbalspeler

Zie ook 
 Tuft (doorverwijspagina)